

Patronyme 

 Louise Tondreau-Levert (1949-), auteure québécoise de littérature jeunesse ;
 Macarena Tondreau (1975), actrice, animatrice de télévision et commentatrice chilienne.

Sport 
 Stade Charles Tondreau, stade belge de football, situé à Mons.